Serra Keto era una Dama Jedi del mundo de imaginario de la Guerra de las Galaxias.

Serra Keto era del planeta Felucia, mientras que sus padres eran de Naboo. Tras el asesinato de ambos, fue salvada por Cin Drallig de la devoración de una planta carnívora. Fue una padawan muy veloz y poderosa en la Fuerza. También era una valiente luchadora, y alguien que nunca traicionó a los Jedi, llegando a aprender ella sola el sendero luminoso de la Fuerza.

Fue enviada a Utapau para realizar las pruebas, pero un mensaje de Mace Windu le ordenó ir directamente al Templo Jedi, ya que (supuestamente) el General Grievous estaba ahí, y podían estar en peligro tanto ella como su maestro. Consiguió defenderse del ataque de los clones al Templo Jedi.

En una determinada ocasión, Anakin Skywalker (Darth Vader) se enfrentó a ella. En el transcurso de la lucha, Serra murió, aplastada por una columna que fue empujada por Anakin. Cin Drallig era el maestro de Serra Keto. 
Serra utilizaba dos sables láser, ambos de hoja verde.

Personajes Jedi de Star Wars
fr:Jedi de l'Ancien Ordre#Serra Keto